Храм Свято́го Роза́рия — католический храм, посвящённый розарию — традиционным католическим чёткам, — а также молитве, читаемой по ним.

Известные храмы Святого Розария:

 Собор Святого Розария (Ванкувер)
 Собор Святого Розария (Реджайна)
 Храм Святого Розария (Владимир)
 Церковь Святого Розария (Фучжоу)